Ciardelli ist der Name von

 Andrea Reimann-Ciardelli (* 1957), deutsch-amerikanische Mäzenin und Unternehmerin
 Brooke Ciardelli (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Theaterproduzentin

 Ciardelli Superiore, Siedlung in Italien
 Ciardelli Inferiore, Siedlung in Italien